Ernst Schwerdtfeger ist der Name folgender Personen:

* Ernst Schwerdtfeger (Werftdirektor) (1856–1931), Werftdirektor der Howaldtswerke in Kiel
 Ernst Schwerdtfeger (Kaufmann) (1818–1898), deutscher Großkaufmann, Holzgroßhändler in Kiel
 Ernst Schwerdtfeger (Beamter) (1910–nach 1940), deutscher Beamter und Stadtinspektor von Hannover